En Pologne, Wójcin peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wójcin, un village

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wójcin, un village du powiat de Mogilno
 Wójcin, un village du powiat de Radziejów
 Wójcin, un village du powiat de Żnin

dans la voïvodie de Łódź
 Wójcin, un village du powiat d'Opoczno
 Wójcin, un village du powiat de Wieruszów

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Wójcin, un village